USS Laffey je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Laffey (DD-459) 
 USS Laffey (DD-724)

Laffey